Cette page recense les résultats de l'ensemble des votes, élections et référendums ayant eu lieu dans la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) depuis 2000.

Élections cantonales

Montauban-1

Montauban-2

Montauban-3

Montauban-4

Montauban-5

Montauban-6

Élections départementales

Montauban-1

Montauban-2

Montauban-3

Élections législatives

2002

2007

2012

2017

Élections municipales

2008 
Majorité : UMP; Opposition : PS

2014 
Majorité : UMP; Opposition : PS, FG, FN

2020 

Majorité : LR; Opposition : PS

Élections présidentielles 
Les pourcentages indiqués sont rapportés aux nombre d'électeurs votants.

2002

2007

2012

2017

Élections régionales

2004

2010

2015

Référendums

Voir aussi 
 Liste des maires de Montauban
 Élections municipales en France

Notes et références 

Montauban
Montauban
Montauban